Blutgericht bezeichnet

 bestimmte Strafgerichte im Mittelalter, siehe Blutgerichtsbarkeit
 eine Vergeltungsmaßnahme zu Kriegszeiten, siehe Blutgericht
 Blutgericht (Königsberg), Feinschmeckerlokal in Königsberg
 Blutgericht (1964), italienischer Abenteuerfilm
 Blutgericht, Alternativtitel des DDR-Westerns Die Söhne der großen Bärin (1966)
 Blutgericht in Texas (1974), US-amerikanischer Horrorfilm